Trichlorethan ist die ungenaue Bezeichnung für zwei verschiedene Isomere:

 1,1,1-Trichlorethan  
 1,1,2-Trichlorethan